El Portal del Sur, inaugurado en el año 2006, es una de las estaciones de cabecera de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá.

Ubicación 
El Portal del Sur está ubicado en el sector suroccidente de la ciudad, específicamente sobre la Autopista Sur  entre la carrera 72D y la transversal 73I, en la localidad de Bosa.  Tiene acceso peatonal mediante una entrada sencilla que se ubica sobre la Carrera 73.

Atiende la demanda de los barrios Cementerio Jardines Apogeo, Barlovento, Galicia, La Estancia, Olarte y sus alrededores.

En las cercanías están el Centro Comercial Metrosur, el SuperCADE Bosa, el almacén Jumbo Cencosud, Easy Autopista Sur, el Cementerio Jardines del Apogeo y la zona industrial de la Autopista Sur.

Origen del nombre 

La estación recibe su nombre por ser la estación de cabecera de la línea NQS Sur (dentro de la zona de Bogotá), y por ser una de las tres estaciones terminales ubicadas en el sur de Bogotá. Las otras dos adoptan el nombre del área donde se ubican por lo que se decidió darle el nombre de "Sur" a esta terminal además de su ubicación clara en el sur de la ciudad

Historia 

La inauguración de la estación cabecera se realizó el 15 de abril de 2006, aunque las obras de espacio público y algunas de carriles mixtos siguieron hasta junio del mismo año.

El portal cuenta con servicio de cicloparqueadero para los usuarios.

A partir de septiembre de 2013, en el Portal del Sur funcionan las tarjetas de viaje "TuLlave", luego de meses en debates sobre cómo iniciar la integración de las tarjetas utilizadas en todas las fases de TransMilenio.

Servicios del portal

Servicios troncales

Esquema

Servicios alimentadores 
Así mismo funcionan las siguientes rutas alimentadoras:
  circular al sector de la Avenida Bosa.
  circular al barrio Bosa Centro.
  circular al barrio Alban Carbonell.
  circular al barrio Alameda.
  circular al barrio Bosa Laureles.
  circular al Terminal del Sur.
  circular al barrio Perdomo.
  circular al barrio Olarte.

Servicios urbanos 
Actualmente el Portal del Sur cuenta con las siguientes rutas urbanas que operan al interior del portal:
  circular al barrio Tres Esquinas.
  circular al barrio Nueva Roma.
  circular a la estación intermedia San Mateo.
  circular al barrio San José.
  circular al barrio Parques de Bogotá.
  circular al barrio Santo Domingo (Lunes a viernes horas de la mañana, sábados y domingos todo el día).
  circular al barrio Santo Domingo (Lunes a viernes horas de la tarde).

Así mismo funcionan las siguientes rutas urbanas del SITP en los costados externos a la estación, circulando por los carriles de tráfico mixto sobre la Avenida NQS, con posibilidad de trasbordo usando la tarjeta TuLlave:

Servicios intermunicipales 
En la parte exterior del Portal del Sur funciona un paradero de donde salen buses que forman parte del Corredor de Transporte Bogotá-Soacha que incluye a Sibaté.

A pocas cuadras funciona una Terminal de Transporte Satélite de donde salen buses intermunicipales con diferentes destinos a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, y Putumayo.

Ubicación geográfica

Referencias

Enlaces externos 

 TransMilenio

Sur
Bosa
Ciudad Bolívar (Bogotá)